{{DISPLAYTITLE:(12992) 1981 EZ22}}

A (12992) 1981 EZ22 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Schelte J. Bus fedezte fel 1981. március 2-án.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12501–13000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói